Ruta Jacobea Portuguesa se refiere a:

Caminos de Santiago de los Portugueses, las rutas jacobeas de los portugueses en España;
Caminos de Santiago en Portugal, las rutas jacobeas en Portugal.